Ша́у — немецкая (), а также ошибочно передаваемая английская () фамилии. Известные носители:

  (1867—1931) — немецкий строительный и железнодорожный инженер.
  (1813—1873) — немецкий морской офицер.
  (1935—2019) —немецкий оперный режиссёр и преподаватель.
  (1768—1840) — прусский офицер и чиновник.
 Шау, Фома Иванович (Томас Бадд Шоу, 1813—1862) — английский преподаватель и переводчик, работавший в России.
  (род. 1998) — немецкий футболист.